Osoby o tym nazwisku:
 Ignacy Kurzeniecki − polski szlachcic, urzędnik staropolski
 Marcin Kurzeniecki − rzymskokatolicki zakonnik, nauczyciel
 Szymon Kurzeniecki − polski szlachcic, urzędnik staropolski
 Tomasz Kurzeniecki − polski szlachcic, urzędnik staropolski
 Wiktor Kurzeniecki − polski szlachcic, urzędnik staropolski